Niemcy:
 Barenburg – dzielnica miasta Emden
 Barenburg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz